Le tournoi de tennis d'Indianapolis est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1992, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 9 au .

Helena Suková remporte le simple dames. En finale, elle bat Linda Wild, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Katrina Adams et Elna Reinach.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indianapolis
 Saison 1992 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1992
Indianapolis
Tennis aux États-Unis en 1992
Sport en novembre 1992